Plaats in Indonesië
 Landungsari (Pekalongan Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Landungsari (Dau), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java